Президентские выборы в Гватемале прошли 10—12 декабря 1950 года. В результате победу одержал Хакобо Арбенс Гусман, получивший 65 % голосов. Явка составила 71,6 %

Результаты

Примечания

Литература 
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004.
 Political handbook of the world 1951. New York, 1952.
 Gleijeses, Piero. 1991. Shattered hope. The Guatemalan Revolution and the United States, 1944—1954. Princeton: Princeton University Press.
 Rodríguez de Ita, Guadalupe. 2003.La participación política en la primavera guatemalteca: una aproximación a la historia de los partidos durante el periodo 1944—1954. México: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Гватемала
Выборы в Гватемале
1950 год в Гватемале
Декабрь 1950 года